Konstantin I. Veliki, rimski car 306. – 337.
 Konstantin I. Kahetski, vladar Kraljevine Kahetije
 Konstantin I. od Imeretije, vladar Kraljevine Imeretije